Антия — имя собственное, может означать:
 Антия (Сфенебея) — персонаж древнегреческой мифологии.
 Антия — село в Забайкальском крае.

 Персоналии
 Антия, Борис Тукович (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Антия, Илларион Антонович — звеньевой колхоза имени газеты «Комунисти» Зугдидского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания